Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Krimiserie Balko, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung, welche auf dem Free-TV-Sender RTL Television erfolgte. Die Fernsehserie umfasst acht Staffeln mit 124 Episoden.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Weblinks 
 
 Episodenguide von fernsehserien.de

Episodenliste